Jerzy Mańkowski (1928–1979) – polski powieściopisarz, dramaturg, publicysta, krytyk teatralny, dziennikarz.
 Jerzy Mańkowski (1935–2022) – polski filolog klasyczny.